Кустово — название населённых пунктов в России:

 Кустово — посёлок в Неманском районе Калининградской области.
 Кустово — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Кустово — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Кустово — деревня в Болотнинском районе Новосибирской области.
 Кустово — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Кустово — деревня в Островском районе Псковской области.
 Кустово — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Кустово — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.
 Кустово — деревня в Ярославском районе Ярославской области.